La Copa Davis 1993 fue la 82.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones.

Grupo Mundial

Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1993